Il termine navigatore indica generalmente una persona (o un oggetto) che effettua (o aiuta ad effettuare) una navigazione. Può assumere significati differenti a seconda del contesto.
 Un navigatore – originariamente un esploratore per via marittima
 Il navigatore –  co-pilota in una vettura da rally
 Il navigatore –  nella navigazione a vela è uno degli uomini del pozzetto
 Il navigatore – in aeronautica è l'ufficiale che si occupa dei sistemi d'arma e di puntamento
 Il navigatore satellitare – apparecchio che indica all'automobilista la strada da seguire usando il segnale GPS e un database stradale
 Il navigatore – in informatica è un programma che consente di visualizzare le pagine web

Al cinema:
 Il navigatore di Buster Keaton e Donald Crisp – film del 1924